Hluboká bzw. Hluboka bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Hluboká (Hluboka), Gemeinde im Okres Chrudim
 Hluboká nad Vltavou (Frauenberg), Stadt im Okres České Budějovice

 Hluboká u Borovan (Hluboka), Ortsteil von Borovany, Okres České Budějovice
 Hluboká (Dešná) (Tiefenbach), Ortsteil von Dešná, Okres Jindřichův Hradec
 Hluboká-u nádraží, Grundsiedlungseinheit von Hluboká nad Vltavou, Okres České Budějovice
 Hluboká (Hluboken, 1939–45 Tiefenfeld), Ortsteil von Kdyně, Okres Domažlice
 Hluboká (Hluboka), Ortsteil von Krucemburk, Okres Havlíčkův Brod
 Hluboká, auch Liberec XXVIII-Hluboká (Lubokey), Ortsteil von Liberec, Okres Liberec
 Hluboká (Nonnengrün), Ortsteil von Milhostov, Okres Cheb
 Hluboká (Hluboka), Ortsteil von Nalžovice, Okres Příbram
 Hluboká (Hluboka), Ortsteil von Sruby, Okres Ústí nad Orlicí
 Hluboká (Hluboka), Ortsteil von Trhová Kamenice, Okres Chrudim
 Hluboká (Tiefenbach), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary
 Hluboká (Hlubocka), Ortsteil von Žihle, Okres Plzeň-sever
 Hluboké u Kunštátu (Hluboka), Ortsteil von Kunštát, Okres Blansko

 Dolní Hluboka (Untertiefenbach), Grundsiedlungseinheit von Krásno nad Teplou, Okres Sokolov
 Přední Hluboka, Ortschaft der Gemeinde Nalžovice, Okres Příbram
 Zadní Hluboka, Ortschaft der Gemeinde Nalžovice, Okres Příbram

 Schloss Hluboká nad Vltavou (Schloss Frauenberg), Okres České Budějovice
 Schloss Český Rudolec, auch Malá Hluboká bzw. Moravská Hluboká genannt, (Schloss Böhmisch Rudoletz), Okres Jindřichův Hradec